Le dimanche  est le 70 jour de l'année 1872.

Naissances 
 Aaron Solts (mort le ), homme politique et avocat bolchevik et soviétique

Décès 
 Arnold Ruffieux (né le ), homme politique suisse
 Giuseppe Mazzini (né le ), patriote et révolutionnaire italien

Voir aussi 
 10 mars et mars 1872